Gonomyia — род двукрылых семейства болотниц из подсемейства Chioneinae.

Описание 
Тело почти лишено волосков, коричневое или серовато-коричневое. Усики самцов направлены назад, их вершины доходят основания крыльев. Тазики средних и задних ног почти соприкасаются. Ноги без шпор. Длина крыльев от 4 до 6,5 мм. Дискальная ячейка обычно имеется.

Куколка жёлтой окраски, брюшная часть более светлая. На переднеспинке имеется поперечный ряд тёмных шипов. Длина тела около 8 мм.

Длина тела личинки от 12 до 14 мм. У них между дыхальцами имеется тёмное пятно в виде широкой полосы.

Экология 
Личинки развиваются по берегам водоёмов в илистых и песчаных субстратах, разлагающемся опаде. В течение года развивается одно поколение.

Классификация 
В мировой фауне насчитывается около 590 видов, сгруппированных в 9 родов.

Подрод Gonomyia

Подрод Gonomyina

 
 
 
 

Подрод Idiocerodes

Подрод Leiponeura

Подрод Megalipophleps

 
 
 

Подрод Neolipophleps

Подрод Paralipophleps

Подрод Prolipophleps

Подрод Teuchogonomyia

Палеонтология 
Древнейшие находки в ископаемом состоянии известны из отложений барремского яруса нижнего мела () в Ливане.

Распространение 
Представители рода распространены всесветно. Отмечены не только на крупных шельфовых островах, но и на изолированных островах расположенных вдали от континентов: Гавайских и Маркизских островах, Самоа, Фиджи. Центрами видового разнообразия являются Голарктика и Неотропика.

Примечания 

Болотницы
Роды двукрылых